

Sigle 
 Partito dei Democratici  – partito politico sammarinese del passato
 Patologia da decompressione  – patologia derivante da una riduzione della pressione ambientale
 Pervasive developmental disorder  – Disturbo pervasivo dello sviluppo
 Porta di dominio  – parte del modello organizzativo del Sistema pubblico di connettività

Codici 
 PDD – codice vettore ICAO di Phillips Alaska